L'isola del tesoro (Treasure Island) è un celebre romanzo per ragazzi di Robert Louis Stevenson. Hanno lo stesso titolo alcuni dei suoi numerosi adattamenti per il cinema e la televisione, tra cui:

The Story of Treasure Island – cortometraggio muto del 1908 diretto da J. Stuart Blackton
Treasure Island – cortometraggio muto del 1912 diretto da J. Searle Dawley
Treasure Island – film muto del 1918 diretto da Chester M. Franklin e Sidney Franklin
L'isola del tesoro (Treasure Island) – film del 1920 diretto da Maurice Tourneur
Colonel Heeza Liar's Treasure Island – cortometraggio di animazione del 1922 diretto da Vernon Stallings
L'isola del tesoro (Treasure Island) – film del 1934 diretto da Victor Fleming
Treasure Island – cortometraggio di animazione del 1934 diretto da Brian White
L'isola del tesoro (Ostrov sokroviŝ) – film del 1938 diretto da Vladimir Vajnštok
L'isola del tesoro (Treasure Island) – film del 1950 diretto da Byron Haskin
L'isola del tesoro – sceneggiato televisivo RAI diretto da Anton Giulio Majano (1959)
Treasure Island – episodio 3x07 della serie TV The DuPont Show of the Month del 1960 diretto da Daniel Petrie
Treasure Island – cortometraggio del 1965 diretto da Orson Welles
L'isola del tesoro (Treasure Island) – film diretto da John Hough e Andrea Bianchi (1972)
Treasure Island – film di animazione del 1973 diretto da Hal Sutherland
Treasure Island – mini serie TV britannica del 1977 diretta da Michael E. Briant
L'isola del tesoro (Takarajima) – serie TV anime giapponese del 1978 diretta da Osamu Dezaki
Treasure Island (Oстpoв сoкpoвищ) – film del 1982 diretto da Vladimir Vorobyov
L'isola del tesoro (Treasure Island) – film diretto da Raúl Ruiz (1985)
L'isola del tesoro – sceneggiato televisivo RAI diretto da Antonio Margheriti (1987), distribuito anche in riduzione filmica
Treasure Island – film per la TV di animazione del 1987 diretto da Warwick Gilbert
Ostrov sokrovishch (Остров сокровищ) – film di animazione del 1988 diretto da David Cherkasski
L'isola del tesoro (Treasure Island) – film per la TV diretto da Fraser Clarke Heston (1990)
L'isola del tesoro (The Legends of Treasure Island) – serie televisiva animata del 1996
I Muppet nell'isola del tesoro (Muppet Treasure Island) – film del 1996 diretto da Brian Henson
Treasure Island – reality show televisivo neozelandese del 1997, prodotto dalla Touchdown Television
L'isola del tesoro (Treasure Island) – film anglo canadese diretto da Peter Rowe (1999)
L'isola del tesoro (Die Schatzinsel) – miniserie televisiva tedesca del 2007
L'isola del tesoro (Treasure Island) – miniserie televisiva britannica del 2012
L'isola del tesoro – serie televisiva animata RAI del 2015